Любша — топоним.

Польша 
 Любша — сельская гмина (волость) в Опольском воеводстве Польши.
  — река в Любуском воеводстве, приток Нысы-Лужицкой.

Россия 
 Любша — бывшая деревня, с 1915 года мыза в Иссадской волости 2-го стана Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. На карте Волховского района 1933 года деревня не отмечена.
 Любша — река в Волховском районе Ленинградской области, приток Волхова.

Украина 
 Любша — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.
 Любша — село в Жидачовском районе Львовской области.
  — река в Киевской области, приток Тетерева.

См. также 
 Любжа
 Любшанская крепость
 Любушская земля